Teigetje (Winnie de Poeh), figuur uit de verhalen over Winnie de Poeh
 pseudoniem van Willem Bruno van Albada